Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 12-én rendezték az Igman-hegyvidéken. Az aranyérmet a keletnémet Jens Weißflog nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás az 1984. évi téli olimpiai játékokon